Nationale Progressieve Partij (Finland), politieke partij in Finland
 Nationale Progressieve Partij (Sint Maarten) (National Progressive Party), politieke partij op Sint Maarten